Љано Секо има више значења:

 Љано Секо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љано Секо (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику